Чемпионат Исландии по футболу 1916 года стал пятым розыгрышем первенства страны по футболу. Чемпионский титул в четвёртый раз в своей истории завоевал «Фрам». Все матчи прошли на Спортивном стадионе в Мелуне (округ Рейкьявика).

Турнирная таблица

Состав чемпионов 
 Хаукур Торс (вратарь)
 Арребо Клаусен
 Гудмундур Херсир
 Олафур Магнуссон
 Кнутур Кристинссон
 Гейр Х. Зога
 Петур Хоффманн Магнуссон
 Магнус Бьёрнссон
 Трюггви Магнуссон
 Гуннар Халлдорссон
 Гуннар Торстейнссон
 Петур Сигурдссон

Факты о чемпионате 
 «Фрам» после окончания второй встречи начал праздновать четвёртое чемпионство, однако «Рейкьявик» подали протест в Футбольную ассоциацию. По правилам, чемпион определялся после двух побед. В итоге 11 июля 1916 состоялась переигровка, в которой «Фрам» победил 3:1 и законно завоевал чемпионский титул.
 В 1916 году был забит первый автогол в чемпионате: неудачником стал игрок команды «Валюр», что привело к ничье в матче против «Рейкьявика» 3:3
 В переигровке Магнус Бьёрнссон из «Фрама» играл с тяжёлой травмой и сумел забить первый гол своей команды

Литература 
  Sigmundur Ó. Steinarsson. 100 ára saga Íslandsmótsins í knattspyrnu (fyrra bindi). KSÍ, 2011.

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
Футбол в Европе в 1916 году
1916 год в Исландии